Гу́вер () — город в округах Джефферсон и Шелби, штат Алабама, США. Крупнейший пригород Бирмингема — крупнейшего города штата.

Описание 
Гувер был основан в 1967 году, и тогда же, 28 апреля, получил статус города. Гувер расположен на границе округов Джефферсон и Шелби в штате Алабама, растягиваясь вдоль подножия Аппалачей, на берегу реки Кахаба. Площадь города составляет 127,99 км², из которых 2,49 км² занимают открытые водные пространства. Своё имя город получил в честь Уильяма Гувера, владельца местной страховой компании, а не в честь 31-го Президента США Герберта Гувера, как можно подумать.

Экономика 
Бурное развитие экономики в городе началось в начале 1980-х годов после начала строительства  и открытия шоссе  (примыкание к шоссе I-65).

Крупнейшие работодатели 
По состоянию на 2011 год
  (штаб-квартира) — 3000 мест
 Hoover Board of Education — 1773
  (операционный центр) — 1765
 AT&T (центр обработки данных) — 1143
 Администрация города — 745
 Wal-Mart (два магазина) — 650
  — 302

Крупнейшие плательщики налога с продаж 
По состоянию на 2010 год
Wal-Mart, Sam's Club, Costco, , Macy’s, Best Buy, The Home Depot,

Образование 
В городе расположены десять начальных школ, три средних и две высших: Спэйн-Парк и Старшая школа Гувера.

Демография 

Расовый состав
 Белые — 87,7 %
 Афроамериканцы — 6,8 %
 Азиаты — 2,9 %
 Коренные американцы — 0,2 %
 Гавайцы или уроженцы Океании — 0,0 %
 Две и более расы — 1,1 %
 Прочие — 1,4 %
 Латиноамериканцы (любой расы) — 3,8 %

Достопримечательности 
  — торговый центр, 43-й по размеру в США
 
 Стадион 
 Гольф-курорт  — второе по размеру гольф-поле в мире
 Парк Блафф

Известные горожане 
 Керри Мёрфи (Kerry Murphy) —  (родился в Гувере).
 Раш Пропст () —  тренер (жил и работал в Гувере с 1999 по 2008 год)
 Кори Ример () —  (родился).
 Сидни Спенсер — баскетболистка (родилась).
 Тэйлор Хикс — певец (живёт в Гувере с восьми лет, окончил в городе высшую школу).
 Бен Чапман (Ben Chapman) — бейсболист (скончался в Гувере).
 Джош Чапман () —  (родился).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Гувер: население, безработица, цены, преступность, здравоохранение, смертность и пр. на сайте city-data.com
 Торговая палата Гувера
 Новости Гувера на сайте al.com

Бирмингем (Алабама)